The Sentimental Bloke, film australiano del 1919 diretto da Raymond Longford.
The Sentimental Bloke, film australiano del 1932 diretto da F.W. Thring.
The Sentimental Bloke, film per la televisione australiano del 1976 diretto da Alan Burke.